Даргом (река) — в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания России.
 Даргом (канал) — древний канал в Самаркандском вилояте Узбекистана.
 Даргом (плотина) — древняя плотина канала Даргом Самаркандском вилояте Узбекистана.